De Ronde van Wallonië 2011 werd verreden van 23 tot en met 27 juli in Wallonië.

Deelnemende teams

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

2011
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2011